Les habilitats dels Pokémon són una de les noves incorporacions dels Pokémon en el seu ús en les batalles que duen a terme. Estan disponibles des de la tercera generació dels videojocs de Pokémon, concretament les versions de la videoconsola Game Boy Advance, Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire, Pokémon Emerald, Pokémon FireRed i Pokémon LeafGreen, així com els jocs de Gamecube Pokémon XD i Pokémon Colosseum. A Pokémon Emerald, algunes habilitats funcionen fora de la batalla.

Les habilitats dels Pokémon canvien notablement l'estructura de les batalles dels Pokémon, on cadascuna pot canviar les condicions del combat o servir de comodí com si fos un cinquè moviment. Les habilitats tenen com a conseqüència canvis a l'estructura antiga de les batalles. Per exemple els Pokémon Gengar i Weezing eren molt vulnerables als atacs de tipus terra per ser de tipus verí, però des de les versions de videojocs d'Advance, per la incorporació de les habilitats, aquests Pokémon ara són immunes als atacs terra gràcies a l'habilitat Levitació.

Pokémon